Zihlman steht für:

 Zihlman (Maryland), ein Ort im Allegany County (Maryland) im US-Bundesstaat Maryland

Zihlman ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Nicholas Zihlman (1879–1935), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Zihlmann
 Zylmann